Alfred Agache pode referir-se a:

 Alfred Agache (arquiteto) (1875-1959) — arquiteto francês
 Alfred Agache (pintor) (1843-1915) — pintor francês

Desambiguações de antropônimos